Delvinë ou Delvino peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Делвино) :
Delvino, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Delvino, village bulgare de l'obchtina de Kirkovo, situé dans l'oblast de Kardjali.

en albanais :
Delvino, ville du sud de l'Albanie

Voir aussi 
 Assemblée de Delvinë
 Sandjak de Delvino